Мака́рьев — русская фамилия, и топоним.

Топоним 
 Макарьев — город в Костромской области России.
 Макарьев — посёлок в составе города Донецка Ростовской области России.
 Макарьево (в прошлом город Макарьев) — посёлок в Нижегородской области России.

Носители фамилии 
 Макарьев, Александр Константинович (1901—1961) — советский военачальник, генерал-майор.
 Макарьев, Георгий Александрович (1978—2018) — российский спортсмен, политик и общественный деятель. Герой Луганской Народной Республики (2018).
 Макарьев, Иван Сергеевич (1902—1958) — советский литературный критик и литературовед.
 Макарьев, Леонид Фёдорович (1892—1975) — советский актёр, драматург, режиссёр, народный артист РСФСР (1956).
 Макарьев, Степан Андреевич (1895—1937) — советский этнограф, историк, фольклорист.
 Макарьев, Тихон Фёдорович (1870—1945) — российский и советский учёный в области теплотехники, профессор.

См. также 
 Троицкий Макарьев монастырь
 Желтоводский Макариев монастырь
 Макарьево-Унженский монастырь
 Макаров